Синганаллуру Путтасвамайя Мутхураджу (, ), более известный как Раджкумар (, , 24 апреля 1929, Гаянур, Мадрасское президентство, Британская Индия — 12 апреля 2006, Бангалор, Индия) — индийский актёр и закадровый певец, который снимался в основном в фильмах на каннада. Был кумиром среди каннадаязычной диаспоры, имея прозвища «Император Актёров» (Nata Saarvabhouma), «Человек из золота» (Bangarada Manushya), «Одарённый актёр» (Vara Nata) и «Братец Радж» (Rajanna).

Лауреат 11 , 8 Filmfare Awards South, Национальной кинопремии и Премии имени Дадасахеба Фальке. Также награждён третьей по значимости гражданской наградой Индии Падма Бхушан в 1983 году.

Биография 
Раджкумар родился 24 апреля 1929 года в , деревушке в преимущественно каннадо-язычном талуке Талавади в бывшего Мадрасского президентства (ныне округ Ироду, Тамилнад). При рождении он получил имя Муттураджа в честь Мутхатхи Раджи (имя индуистского божества Ханумана), являющегося божеством храма, расположенного в , поселении на берегу реки Кавери в современном Карнатаке. Его отец Путтасвамайя, и мать Лакшмамма, были обедневшими театральными артистами из Синганаллура (ныне район Коимбатура). Путтасвамайя исполнял такие роли, как Камса, Равана и Хираньякашипу. Раджкумар бросил учёбу в восемь лет и позже был замечен кинопродюсерами, дававшими ему небольшие роли, которые он играл до 25 лет, так в 1952 году он появился в Sri Srinivasa Kalyana (1952) в качестве одного из семи саптариши (мудрецов). Это была незначительная роль, по его воспоминаниям, сцена закончилась, прежде чем он узнал себя на экране.

Карьера 
Раджкумар начал свою карьеру со своим отцом в труппе . В 1953 году он был замечен режиссёром Х. Л. Н. Симхой, который искал человека с хорошим телосложением и приятным лицом. Симха подписал с ним контракт на фильм и окрестил его «Раджкумар». Сам фильм Bedara Kannappa, вышедший в 1954 году, имел коммерческий успех и дал актёру карьерный старт. Раджкумар также сыграл в его телугуязычном ремейке Sri Kalahastiswara Mahatyam, который стал единственным фильмом в его карьере, снятым не на каннада.

Раджкумар стал первым индийским актёром, который сыграл роль наподобие Джеймса Бонда в Jedara Bale.

Он также являлся одним из немногих индийских актёров, который пел во многих своих фильмах. Петь он научился в труппе Губби Виранны. Его первой песней в кино стала «Om Namaha Shivaya» в фильме Ohileshwara 1956 года, однако полноценным певцом он стал только в 1974 году, когда спел вместо П. Б. Шриниваса для фильма Sampathige Savaal, после чего исполнял песни почти во всех своих фильмах. А за исполнение песни «Naadamaya Ee Lokavellaa» из фильма Jeevana Chaitra» даже выиграл Национальную кинопремию.

Его последним фильмом стал Shabdavedhi, вышедший в 2000 году.

Смерть 
12 апреля 2006 года он вернулся в свою резиденцию Sadashivanagar после ежедневной прогулки и медосмотра. Примерно 13:30, сев на диван, он попросил члена своей семьи выключить вентилятор и внезапно обмяк. Был вызван его персональный терапевт Рамана Рао, который сделал актёру непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Затем Раджкумар был доставлен в Ramaiah Memorial Hospital, где дальнейшие усилия по реанимации потерпели неудачу и была констатирована смерть в 14:05.

19 апреля того же года правительство штата объявило, что в честь Раджкумара в Kanteerava Studios совместно с Торгово-промышленной палатой Карнатаки будет сделан мемориал стоимостью 100 млн рупий. План мемориала был разработан группой, состоящей из членов семьи Раджкумара, представителей киноиндустрии Каннады и правительства штата. После задержки с распределением средств и земли он был, наконец, открыт в ноябре 2014 года, после того, как на его разработку было выделено 70 млн. долл. США на площади в 2,5 крор (1,0 га). Он включал «зал под открытым небом, мини-водоем, озеленение и бюст» Раджкумара. 40 фотографий выбранных фильмов с его участием хранились на инаугурации. Была выставлена ​​постоянная экспозиция по истории фильмов Раджкумара, в которую были включены его фотографии, трофеи и сувениры, наряду с текстами диалогов, сценариев, песен и других памятных вещей, связанных с ним. Был выпущен ежегодный календарь на 2012 год с фотографиями Раджкумара и кадрами из его фильмов.

Личная жизнь  
За год до начала карьеры, 25 июня 1953 года Раджкумар женился на 14-летней кузине Парватамме в городе Нанджангуд. Это был договорной брак, о котором их отцы условились после рождения Парватаммы. У супругов родилось пятеро детей: сыновья Шива, Рагхавендра, Пунит и дочери Лакшми и Пурнима. Первое время молодая семья жила в Мадрасе расширенной семьёй вместе с другими родственниками. В 1972 году Раджкумар с женой и детьми переехал в Бангалор, после того как получил предложения сняться в нескольких фильмах.

Фильмография

Примечания 

Лауреаты премии имени Дадасахеба Фальке
Лауреаты Национальной кинопремии Индии
Лауреаты Filmfare Awards South
Актёры и актрисы, известные под псевдонимами